A Dark Angel jelentései:
Dark Angel (együttes), amerikai thrash metal együttes
Dark Angel (televíziós sorozat)